W Rumunii
 Unguraș – gmina  w okręgu Kluż
 Unguraș – wieś w okręgu Kluż, w gminie Unguraș
 Unguraș – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Dumbrăvița